

Wyniki

Zespół fabryczny

Inne zespoły 
Tabela obejmuje niefabryczne zespoły korzystające z samochodów BRM.

Dostawca silników 
Tabela obejmuje konstruktorów korzystających z silników BRM.

Uwagi

Bibliografia 
 

BRM